— японский сэйю. Работает в агентстве 81 Produce. В 2015 году удостоился награды Seiyu Awards в категории «Лучший начинающий актёр».

Биография 
Сайто родился 22 апреля 1991 года в Сёве, префектура Яманаси, Япония. У него есть две младшие сестры. Он стал мечтать о работе актёра озвучания ещё в средней школе, вдохновившись ролью Акиры Исиды в роли Коемши в Bokurano. До этого он хотел стать музыкантом или писателем романов.

Работы и роли

Аниме-сериалы 
2011 год
 Pretty Rhythm — репортёр
 Sengoku Paradise — Татибана Мунэсигэ
2013 год
 Inazuma Eleven GO Galaxy — Руслан Касимов
 Kill la Kill — ученик с однозвёздочной униформой Гоку (4-я серия)
 Majestic Prince — пилот грузового судна № 2 (17-я серия), радист
 Non Non Biyori — служащий центра поиска детей (12-я серия)
 Pokémon: Black & White: Adventures in Unova and Beyond — житель города
 Pretty Rhythm Rainbow Live — продавец (9-10-е серии), мелкий чиновник (16-я серия)
 Servant × Service — клиент (11-я серия)
 Tokyo Ravens — ученик
 Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru. — ученик (11-я серия), ученик из пиар-отдела, ученик из белой команды (13-я серия)
2014 год
 Akame ga Kill! — Тацуми
 Aldnoah.Zero — Ютаро Цумуги
 Future Card Buddyfight — Тасуку Рюэндзи
 Haikyuu!! — Тадаси Ямагути
 Kamigami no Asobi — ученик
 Mahouka Koukou no Rettousei — Кэй Исори
 Mysterious Joker — Теневой Джокер
 No-Rin — ученик (3-4-е серии)
 Pokémon the Series: XY — ассистент
 Super Sonico — гость (2-я серия), оператор (9-я серия)
 Tribe Cool Crew — Юдзуру Тэмпоин
 Yowamushi Pedal — Мотонари Татэбаяси
 Zankyou no Terror — Двенадцатый / Тодзи Хисами
 «Рыцари „Сидонии“» — Мотикуни Акаи
2015 год
 Ace of Diamond 2 — Тайё Мукаи
 Aldnoah.Zero — Ютаро Цумуги
 Chaos Dragon — Свэллоу Крацвелли
 Dance with Devils — Рем Кагинуки
 Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka — Гермес
 Future Card Buddyfight — Тасуки Рюэндзи, репортёр
 Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans — Ямаги Гилмертон
 Plastic Memories — Макс
 Rin-ne — Кайн
 Rokka no Yuusha — Адлет Майер
 Saenai Heroine no Sodatekata — Кэйити Като
 Tantei Team KZ Jiken Note — Кадзуоми Вакатакэ
 Yamada-kun to 7-nin no Majo — Кэйго Сибутани
 «Твоя апрельская ложь» — аудитория
2016 год
 12-Sai. — Юто Такао
 91 Days — Кольтео
 Arslan Senki — Джимса
 BBK/BRNK — Хиираги Ноно
 Divine Gate — Аото
 Future Card Buddyfight DDD — Тасуки Рюэндзи
 Haruchika — Харута Камидзё
 Infinite Dendrogram — Рэй Старлинг / Рэйдзи Микудори
 Qualidea Code — Ития Судзаку
 Touken Ranbu: Hanamaru — Кунинага Цурумаку
 «Нелюдь 2» — Такэси Котобуки
2017 год
 Dynamic Chord — Сотаро Харуна
 Fuuka — Макото Микаса
 Hand Shakers — Тадзуна Такацуки
 Idolish Seven — Тэн Кудзё
 Isekai wa Smartphone to Tomo ni. — Лион
 Kino no Tabi: The Beautiful World — The Animated Series — Гермес
 Roku de Nashi Majutsu Koushi to Akashic Records — Гленн Рэйдарс
 Seikai Suru Kado — Сюн Ханамори
 Katsugeki: Touken Ranbu — Кунинага Цурумаку
 Vatican Kiseki Chousakan — Лоурен Дирука
2018 год
 Caligula — Икэ-Пи
 Darling in the Franxx — 9α
 Future Card Shin Buddyfight — Тацуку Рюэндзи
 Gaikotsu Shoten`in Honda-san — Хонда-сан, Хайю Хонда, Хонда-отец, Хонда-мать, Хонда-сестра, Хонда-друг
 Inazuma Eleven: Ares no Tenbin — Кирина Хиура
 Inazuma Eleven: Orion no Kokuin — Кирина Хиура
 JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind — Винегар Доппио
 Piano no Mori — Кай Итиносэ
 Pop Team Epic — Попко (9-я серия)
 Sanrio Danshi — Ю Мидзуно
 Senjuushi — Хидэтада
 SSSS.Gridman — Сё Уцуми
 Tsukumogami Kashimasu — Гомпэй
2019 год
 Ahiru no Sora — Токитака Токива
 Appare-Ranman! — Ал Лион
 BEM — Дарил Брайсон
 Ensemble Stars — Хината Аой, Юта Аой
 Grimms Notes the Animation — Людвиг Гримм
 Kabukichou Sherlock — Фуюто Кёгоку
 Number 24 — Мадока Хонго
 Oshi ga Budoukan Itte Kuretara Shinu — Фуютаро
 Piano no Mori — Кай Итиносэ
 Uchi no Ko no Tame Naraba, Ore wa Moshikashitara Maou mo Taoseru Kamo Shirenai. — Грегор
 W’z — Тадзуна Такацуки
2020
 Hypnosis Mic: Division Rap Battle — Rhyme Anima — Гэнтаро Юмэно
 Infinite Dendrogram — Рэйдзи Мукудори / Рэй Старлинг
 Kitsutsuki Tanteidokoro — Ёсии Исаму
 Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha Hen — Кэй Исори
 Moriarty the Patriot — Уильям Джеймс Мориарти
2021
 Ex-Arm — Акира Нацумэ
2022
 The Genius Prince’s Guide to Raising a Nation Out of Debt - Уэйн Арбалест

 OVA 
 12-Sai. (2014) — Юто Такао
 Senjuushi: Kijuushi-tachi no Happy Birthday! — Хидэтада
 Kabukichou Sherlock (2020) — Фуюто Кёгоку

 Анимационные фильмы 
 Gekijou-ban Haikyuu!! Owari to Hajimari (2015) — Тадаси Ямагути
 Ajin: Shougeki (2016) — Такэси Котобуки
 Gekijouban Ginga Kikoutai Majestic Prince (2016) — Сэй Юдзуриха
 KING OF PRISM by PrettyRhythm (2016) — Юкинодзё Татибана
 KING OF PRISM: Pride the Hero (2017) — Юкинодзё Татибана
 KING OF PRISM: Shiny Seven Stars (2019) — Юкинодзё Татибана
 Kimi dake ni Motetainda. (2019) — Токио Фурута
 KING OF PRISM All Stars: Prism Show Best Ten (2020) — Юкинодзё Татибана
 «Любит — не любит» (2020) — Кадзуоми Инуй

 Drama CD 
 Mahou x Shounen x Days!!!!! — Юки
 DRAMAtical Murder Drama CD — Тео
 Dear Vocalist — Джуда

 Видеоигры 
 Class of Heroes 2 (2010) — Лимон
 Sangoku Chaos (2010) — Чжао Юнь
 Star Project (2011) — Юки Хасэгава, Рюдзи Сакамото
 Gran Blue Fantasy (2014) — Перо
 Dynamic Chord (2014) — Сотаро Харуна
 Haikyuu!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! (2014) — Тадаси Ямагути
 Lost Dimension (2014) — Марко Барбато
 Touken Ranbu (2014) — Тосиро Намадзуо, Цурумару Кунинага
 The Cinderella Contract (2014)
 Ensemble Stars (2015) — Хината Аой, Юта Аой
 Caligula (2016) — Икэ-Пи
 I-chu — Тацуми Мадарао
 IDOLiSH7 — Тэнн Кудзё
 Dance with Devils (2016) — Рем Кагинуки
 Bungo and Alchemist (2016) — Эдогава Рампо
 World of Final Fantasy (2016) — Ланн
 Genshin Impact'' (2020) — Чун Юнь

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте 81 Produce
 Блог Сомы Сайто